Canal Zone peut faire référence à:
 Zone du canal de Panama
 Canal Zone, film de Lew Landers sorti en 1942